Александр Александрович Сторожук () — российский футболист, защитник, полузащитник; тренер.

Карьера 
На профессиональном уровне выступал за клубы первого и второго дивизионов России «Жемчужина-2» Сочи (1999), «Ника» Москва (2001), «Краснодар-2000» (2002—2005), «Локомотив-НН» (2005), «Машук-КМВ» Пятигорск (2006—2007), СКА Ростов-на-Дону (2008), «Черноморец» Новороссийск (2009), «Металлург» Липецк (2009), «Иртыш» Омск (2010), «Горняк» Учалы (2011—2012), «Славянский» Славянск-на-Кубани (2012), «Афипс» Афипский (2014).

В «Афипсе» работал тренером (2015, по сентябрь; октябрь 2015 — май 2016), исполняющим обязанности главного тренера (сентябрь — октябрь 2015; май — июнь 2016), главным тренером (сезон 2017/18), главным тренером второй команды (июнь 2016 — август 2017). С 1 ноября 2019 по 1 июня 2021 года года возглавлял молодёжную команду «Краснодара» и входил в тренерский штаб главной команды.

2 июня 2021 года стал главным тренером «Краснодара-2», однако из-за отсутствия лицензии UEFA Pro был заявлен как старший тренер, а главным тренером заявлен Алексей Герасименко. В марте 2022 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара», с 24 мая — главный тренер.

4 января 2023 года после назначения на должность главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в ФК «Краснодар» было сообщено, что Сторожук останется в клубе, возглавив «Краснодар-2». 14 января Сторожук стал главным тренером «Арсенала», заключив контракт с тульским клубом на полтора года.

Достижения 
 Лучший тренер группы «Юг» первенства ПФЛ 2017/18
 Серебряный призёр молодёжного первенства России: 2020/21

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Жемчужина-2»
Игроки ФК «Ника» Москва
Игроки ФК «Краснодар-2000»
Игроки ФК «Локомотив-НН»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Иртыш» Омск
Игроки ФК «Горняк» Учалы
Игроки ФК «Славянский»
Игроки ФК «Афипс»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Афипс»
Тренеры ФК «Краснодар»
Тренеры ФК «Арсенал» Тула